Foakes ist der Familienname folgender Personen:

 F. J. Foakes-Jackson (1855–1941), Kirchenhistoriker
 Reginald A. Foakes (1923–2013), englischer Shakespearegelehrter